Chanakhchi kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Zangakatun, ort, Ararat,

Azerbajdzjan 

 Chanakhchy, ort, Chodzjaly, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar